Lebanon Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lebanon Historic District (Illinois), ID-Nr. 78003113
 Lebanon Historic District (New Jersey), ID-Nr. 09000652